«Как украсть миллион» () — американский комедийный фильм режиссёра Уильяма Уайлера с Одри Хепбёрн и Питером О’Тулом в главных ролях. Лента номинировалась на премию Гильдии сценаристов США за лучший сценарий к американской комедии.

Сюжет 
Действие происходит во Франции, в Париже в 1960-х годах. Шарль Боннэ — талантливый художник-любитель — пишет великолепные подделки в стиле знаменитых импрессионистов и продаёт их как оригиналы на престижных аукционах. Кроме того, хранящуюся в доме Боннэ семейную реликвию (работы отца Шарля Боннэ, которому позировала его жена) — статуэтку обнажённой Венеры, которую он представляет как работу великого итальянского скульптора Бенвенуто Челлини — предложено экспонировать на пафосной выставке частных коллекций в престижной галерее искусств «Клебер-Лафайет». Несмотря на предостережения дочери Николь, которая опасается, что обман может раскрыться, папаша Боннэ соглашается выставить статуэтку на выставку. «Венеру» с президентскими почестями доставляют в галерею «Клебер-Лафайет».

Поздно вечером, пока её отец наслаждается открытием выставки, Николь обнаруживает дома таинственного визитёра. Он явно интересуется живописью и отколупывает кусочек краски со свежей подделки под Ван Гога. Николь решает, что в особняк Боннэ забрался вор-домушник и случайно слегка ранит его из снятого со стены старинного капсюльного пистолета. Опасаясь раскрытия авантюр отца, она не сообщает в полицию о происшествии, более того, она помогает «тяжело раненому» скрыться от правосудия и даже подвозит его до фешенебельного отеля «Риц». В конце вечера между ними «вспыхивает искра».

Тем временем американский миллиардер и страстный коллекционер Девис Лиланд (ему уже достался поддельный Тулуз-Лотрек из «знаменитой коллекции» папаши Боннэ) видит на выставке «Венеру» и буквально влюбляется в неё. Пытаясь найти способ заполучить «Венеру», он решает выйти на её владельца и для этого знакомится с Николь, но неожиданно увлекается очаровательной француженкой. 

Наутро в особняк Боннэ является работник музея, который, между прочим, предлагает мсье Боннэ подписать договор о страховке «Венеры» на миллион долларов. Боннэ подписывает договор, и только тут выясняется, что обязательным пунктом договора является экспертиза. Для имитатора это катастрофа, безупречный авторитет коллекции Боннэ оказывается под угрозой.

В отчаянии Николь решает обратиться к единственному знакомому ей «профессиональному преступнику», не догадываясь, что давешний «домушник», Саймон Дермот — детектив, специализирующийся на выявлении подделок. Саймон, у которого чувства к Николь пересиливают иные чувства (тем более, что Николь очень похожа на свою бабушку в молодости, с которой её дедушка ваял поддельную «Венеру»), в том числе и чувство долга, соглашается помочь ей выкрасть из музея статуэтку семейства Боннэ.

Тем временем миллионер, который не привык откладывать решения в долгий ящик, делает Николь предложение и даже водружает ей на палец кольцо с огромным бриллиантом, она же торопится «на дело» и по-быстрому соглашается. 

Саймон придумывает и совместно с Николь совершает остроумную кражу статуэтки из музея c тщательной охраной и самой современной системой сигнализации «Идеал».

Узнав о краже, Лиланд не отказывается от своих планов завладеть шедевром и выходит на «преступников» — он готов купить даже краденый предмет. Саймон понимает, что Лиланд никогда не осмелится не только объявить «шедевр» своим, но не станет даже проверять его подлинность инкогнито, и выставляет одним из условий приобретения «Венеры» отказ от Николь, с которой Лиланд обручился всего пару дней назад: все контакты с семейством законного владельца должны быть прекращены, иначе похитители заподозрят какую-то интригу. Статуэтка достаётся миллионеру за необъявленную сумму, Дермоту достаётся нечто более ценное — Николь. В откровенном разговоре с Шарлем Бонне Саймон Дермот открывает карты и отправляет его на покой.

Сами Саймон и Николь уезжают в свадебное путешествие. Однако при выезде герои сталкиваются с очередным любителем шедевров. Влюбленные уезжают, а вот чем заняты папа Боннэ и его «кузен из Южной Америки» — остаётся за кадром. Но раньше «кузен» очень хотел купить у папаши Бонне свеженаписанного Ван Гога.

В ролях 
 Одри Хепберн — Николь Боннэ (Надежда Румянцева)
 Питер О’Тул — Саймон Дермотт (Феликс Яворский)
 Хью Гриффит — Шарль Боннэ (Зиновий Гердт)
 Илай Уоллак — Дэвис Лиланд (Алексей Алексеев)
 Шарль Буайе — де Сольни (Владимир Балашов)
 Фернан Граве — Грамон (Сергей Курилов)
 Марсель Далио — сеньор Паравидео (Артём Карапетян)
 Жак Марен — начальник стражи (Юрий Саранцев)
 Эдвард Малин — страховой агент (Георгий Вицин)
 Роже Тревилль — аукционер (Александр Белявский)
 Мусташ — охранник
 Берт Бертрам — Марсель

Места съёмок 
 Экстерьер музея «Клебер-Лафайет» — Парижский музей Карнавале.

Съёмочная группа 
 режиссёр — Уильям Уайлер
 авторы сценария: Джордж Бредшоу, Гарри Курнитц
 оператор — Чарльз Ланг
 художник — Александр Траунер
 композитор — Джон Уильямс
 продюсер — Фред Кольмар

Техническая информация 
 Тип плёнки — цветная
 Дата выхода — 13 июля 1966 года (США), советский прокат — 1975 год (две серии)
 Продолжительность — 123 минуты
 Дубляж
 киностудия — «Мосфильм»
 режиссёр — Евгений Алексеев
 звукооператор — В. Кузнецов
 русский синхронный текст — Зинаида Целиковская
 редактор — Лидия Балашова

Примечания

Ссылки 

 Обзор фильма на variety.com

Литература 
 

Кинокомедии США
Фильмы о Париже
Кинокомедии 1966 года
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы-ограбления США
Фильмы США 1966 года
Фильмы на английском языке
Фильмы с музыкой Джона Уильямса